|-
| (46701) 1997 CP29||||7 лютого 1997||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| 46702 Лінапучі (Linapucci)||1997 DX||28 лютого 1997||Монтелупо||Маура Томбеллі,Джузеппе Форті
|-
| (46703) 1997 EC||1997 EC||1 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (46704) 1997 EL5||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46705) 1997 EE37||||5 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46706) 1997 ET41||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46707) 1997 FH3||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46708) 1997 FP4||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46709) 1997 GU6||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46710) 1997 GB7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46711) 1997 GW7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46712) 1997 GY14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46713) 1997 GO19||||5 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46714) 1997 HF7||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46715) 1997 HE13||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46716) 1997 NX||1997 NX||3 липня 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (46717) 1997 NY5||||7 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46718) 1997 NK6||||9 липня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| 46719 Плантад (Plantade)||1997 PJ||1 серпня 1997||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| 46720 П'єростроппа (Pierostroppa)||||13 серпня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (46721) 1997 QW3||||30 серпня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 46722 Ireneadler||||2 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ленка Коткова
|-
| (46723) 1997 RS2||||5 вересня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (46724) 1997 SU7||||23 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46725) 1997 SS13||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46726) 1997 SA22||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 46727 Hidekimatsuyama||||30 вересня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (46728) 1997 SJ29||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46729) 1997 SJ31||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46730) 1997 TY16||||9 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 46731 Прієрблан (Prieurblanc)||||4 жовтня 1997||Обсерваторія Отвійє||Крістоф Демеоті,Філіппе Буттані
|-
| (46732) 1997 TD19||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (46733) 1997 TA20||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46734) 1997 TL25||||9 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46735) 1997 UG1||||21 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (46736) 1997 UD21||||31 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 46737 Анпанман (Anpanman)||1997 VO||1 листопада 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (46738) 1997 VF1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (46739) 1997 WH10||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46740) 1997 WQ14||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46741) 1997 WM15||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46742) 1997 WQ15||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46743) 1997 WE36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46744) 1997 WP38||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46745) 1997 WK47||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46746) 1998 BX24||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (46747) 1998 DF9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46748) 1998 DN23||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (46749) 1998 DM33||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46750) 1998 EL14||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46751) 1998 FD30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46752) 1998 FM35||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46753) 1998 FL41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46754) 1998 FX49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46755) 1998 FL50||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46756) 1998 FP55||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46757) 1998 FX57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46758) 1998 FQ59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46759) 1998 FK65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46760) 1998 FK67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46761) 1998 FC71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46762) 1998 FM78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46763) 1998 FE79||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46764) 1998 FE95||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46765) 1998 FN109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46766) 1998 FU115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46767) 1998 FX115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46768) 1998 FK122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46769) 1998 HJ2||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46770) 1998 HY5||||21 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (46771) 1998 HM7||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46772) 1998 HD8||||21 квітня 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (46773) 1998 HZ12||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46774) 1998 HO30||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46775) 1998 HC42||||24 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46776) 1998 HN49||||24 квітня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (46777) 1998 HO51||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46778) 1998 HR51||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46779) 1998 HY51||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46780) 1998 HH52||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46781) 1998 HH86||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46782) 1998 HJ98||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46783) 1998 HU101||||24 квітня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (46784) 1998 HK117||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46785) 1998 HQ117||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46786) 1998 HH125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46787) 1998 HL129||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46788) 1998 HP139||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46789) 1998 HG141||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46790) 1998 HG149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46791) 1998 HW149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46792) 1998 HK153||||24 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 46793 Фінні (Phinney)||1998 JP||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46794) 1998 JW2||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46795) 1998 JW4||||1 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 46796 Mamigasakigawa||1998 KU||19 травня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (46797) 1998 KA4||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46798) 1998 KU4||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46799) 1998 KY8||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46800) 1998 KH27||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

46700